Camaxilo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Lunda Norte, i den norra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Camaxilo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Camaxilo Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Camaxilo Airport. Runt Camaxilo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

I omgivningarna runt Camaxilo Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Lunda Norte